

Presentación previa 
Andre Begemann y Tim Pütz eran ellos defensores del título, Andre Begemann decidió no participar este año.

Mateusz Kowalczyk y Igor Zelenay ganaron el título tras derrotar en la final Dominik Meffert y Tim Pütz.

Cabeza de serie

  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin ''(Cuartos de final)
 ''' Mateusz Kowalczyk /  Igor Zelenay (Campeones)

<ol start=3>
  Andrey Golubev /  Aleksandr Nedovyesov ''(Primera ronda)
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Neckarcup 2015